Рафало́вич — фамилия.

Известные носители 
 Рафалович, Александр Михайлович (1898—1971) — советский генерал-лейтенант авиации.
 Рафалович, Александр Фердинандович (1861—1932) — русский военный, генерал-майор РИА.
 Рафалович, Анджей (1736—1823) — государственный деятель Речи Посполитой, Президент Варшавы.
 Рафалович, Артемий Алексеевич (Артур Абрамович; 1816—1851) — российский судебно-медицинский эксперт, путешественник.
 Рафалович, Артур Германович  (1853—1921) — российский и французский экономист, заграничный представитель Министерства финансов Российской империи.
 Рафалович, Владимир Фердинандович (1851—1912) — русский военный, генерал-майор РИА.
 Рафалович, Исаак Александрович (1929—1979) — советский археолог.
 Рафалович, Карп Матвеевич (1793—1871) — русский генерал-лейтенант.
 Рафалович, Никита Игоревич  (род. 1993) — узбекский тхэквондист.
 Рафалович, Николай Фердинандович (1866—1930) — русский военный и педагог, генерал-майор.
 Рафалович, Сергей Львович  (1875—1944) — поэт и драматург Серебряного века.

 Рафаловичи — купеческая династия.

См. также 
 Раффалович
 Рафалов
 Рафаловка

Примечания